Susumu Watanabe (Tóquio, 10 de outubro de 1973) é um treinador e ex-futebolista profissional japonês que atuava como defensor.

Carreira 
Susumu Watanabe começou a carreira no Consadole Sapporo.

Ligações externas
Perfil em Vegalta Sendai

Naturais de Tóquio
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Consadole Sapporo
Futebolistas do Ventforet Kofu
Futebolistas do Vegalta Sendai
Treinadores de futebol do Japão